Tenisový turnaj ATP Barcelona Open Banco Sabadell 2011 se konal ve dnech 16. - 24. dubna ve španělské Barceloně venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 1 955 000 EUR.

Prize Money

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Rafael Nadal (vítěz)
  Andy Murray (odstoupil)
  Robin Söderling (2. kolo)
  David Ferrer (finále)
  Tomáš Berdych (odstoupil)
  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
  Gaël Monfils (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Albert Montañés (3. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Thomaz Bellucci (1. kolo)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo)
  Juan Mónaco (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měli v 1. kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Jürgen Melzer /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Barcelona Open